El término Costus puede referirse a:

En la ciencia
el género de plantas Costus.

Arte
los pintores españoles Costus.